Trojeralm steht für:

 Hintere Trojeralm
 Vordere Trojeralm